El término División del Norte puede referirse a alguno de los siguientes conceptos:

Historia 
 División del Norte, una unidad militar española que combatió en las Guerras Napoleónicas;
 División del Norte, la unidad militar de Francisco Villa que combatió en la Revolución mexicana.

Transportes 
 División del Norte, estación del Metro de la Ciudad de México.
 División del Norte, estación del Metrobús de la Ciudad de México.
 División del Norte, estación del Tren Ligero de Guadalajara, México.